een oud motorfietsenmerk; zie David Citroen
Lob (sport), een boogbal in balsporten
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Roman Lob, Duits zanger
Martin Löb, Duits wiskundige
Kurt Löb, Nederlands kunstenaar
Line of Business, Afkorting voor (UK/US)
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen